Miejscowości w USA:
 Miltona – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Miltona (ang. Miltona Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas